Эквадор в административно-территориальном отношении подразделяется на 24 провинции и Столичную область (Кито). Провинции делятся на 199 кантонов. Кантоны делятся на приходы: